Міністерство громадської безпеки:
 Міністерство громадської безпеки В'єтнаму
 Міністерство громадської безпеки Канади
 Міністерство громадської безпеки КНР
 Міністерство громадської безпеки КНДР
 Міністерство громадської безпеки Коста-Рики
 Міністерство громадської безпеки Лаоса
 Міністерство громадської безпеки Панами
 Міністерство громадської безпеки РРФСР
 Міністерство громадської безпеки СРСР
 Міністерство громадської безпеки ПНР